Höllenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Höllenbach (Grundbach), linker Zufluss des Grundbachs (zum Simmerbach) an der Klumpenmühle von Riegenroth, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Höllenbach (Hembach), linker Zufluss des Hembachs (zur Rednitz) vor Furth, Markt Schwanstetten, Landkreis Roth, Bayern
 Höllenbach, deutscher Name des Oberlaufs der Hutná (deutsch Saubach) im böhmischen Erzgebirge, die bei Málkov u Chomutova (deutsch Malkau) im Okres Chomutov, Tschechien
 Höllenbach (Kahl), linker Zufluss der Kahl in Markt Schöllkrippen, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Höllenbach (Main), rechter Zufluss des Mains im Osten Schweinfurt, Bayern
 Höllenbach (Mühlbach) (oder Hellenbächl, Hellenbach), rechter Zufluss des (Handschuhsheimer) Mühlbachs bei Handschuhsheim (Heidelberg), Baden-Württemberg und ehemals rechter Zufluss des Neckars unterhalb von Heidelberg
 Höllenbach (Rohder Bach), linker Oberlauf des Rohder Bachs (zur Weser) bei Rohdental (Hessisch Oldendorf), Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen; mit Langenfelder Wasserfall
 Höllenbach, Mittellauf des Rotbachs, der bei Kirchzarten, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg, mit zur Dreisam zusammenfließt
 Höllenbach (Waginger See), linker Zufluss des Waginger Sees bei Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höllenbach (Weißbach), rechter Zufluss des Weißbachs nach Weißbach an der Alpenstraße (Schneizlreuth), Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Orte:
 Höllenbach (Kißlegg), Ortsteil der Gemeinde Kißlegg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Höllenbach, Hillinbach oder Hillenbach (Wüstung), Wüstung am Höllenbach (Mühlbach) bei Handschuhsheim (Heidelberg), Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höllbach
 Hellenbach
 Höllengraben
 Höllenbächle